Ruta 78 o Carretera 78 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 78.

Chile 
 Ruta 78-CH.

Estados Unidos 
 California:  Ruta Estatal 78

Uruguay 
 Ruta 78.

Carreteras por número